Buckleroos Part I e Buckleroos Part II é um filme pornográfico gay lançado em 2004 em duas sequencias de DVD. O filme foi dirigido por John Rutherford e Jerry Douglas, tendo sido lançado em parceira com a Buckshot Productions e o Colt Studio Group.

O filme foi premiado em 2005 no Grabby Awards em diversas categorias, como  Best Picture, Best Director, Best Actor, Editing,  Sex Scene (Dean Phoenix, Marcus Iron), Threesome (Marcus Iron, Sammy Case, Timmy Thomas), Solo Performance (Ricky Martinez, Arpad Miklos).

Filmes pornográficos de 2004
Filmes pornográficos gays
Filmes pornográficos dos Estados Unidos